Aragüés del Puerto kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Aragüés del Puerto (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Aragüés del Puerto (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar